{| class="infobox" style=""
|align = "center" style = "background: lightgreen;" | Снукерныетурниры
|-
|align = "center" style = "background: lightgreen;" | Гран-при 
|-
|align = "center" | Престон, Англия
|-
|align = "center" | 14 (17) — 25 октября 1998
|-
|align = "center" | Guild Hall
|-
| Призовой фонд — GB£ 370 000
|-
| Победитель — £ 60 000
|-
| Высший брейк — 139 (Питер Эбдон)
|- 
| Статус — рейтинговый
|-
|align = "center" style = "background: lightgreen;" | ''Чемпион 
|-
| Чемпион 1997 — Доминик Дэйл
|-
| Чемпион 1998 — Стивен Ли 
|-
| Финалист — Марко Фу
|-
|}Гран-при 1998 () — профессиональный рейтинговый снукерный турнир, который проходил с 14 по 25 октября 1998 года в Престоне, Англия (финальная стадия турнира стартовала 17 октября и освещалась телеканалом BBC). Победителем турнира стал Стивен Ли, обыгравший в финале Марко Фу со счётом 9:2.

 Призовой фонд 

 Победитель: GB£ 60 000
 Финалист: £ 32 000
 Полуфиналисты: £ 16 000
 Четвертьфиналисты: £ 9 100
 1/8 финала: £ 4 600
 1/16 финала: £ 2 600
 Высший брейк в основной стадии турнира: £ 5 000
 Высший брейк в квалификации: £ 1 100
 Общий призовой фонд: £ 370 000

 Начисление очков 

 Победитель: 4560
 Финалист: 3040
 Полуфиналисты: 2025
 Четвертьфиналисты: 1520
 1/8 финала: 1140
 1/16 финала: 855

 Примечательные факты 

 Предыдущий чемпион, Доминик Дэйл, проиграл Робину Халлу с «сухим» счётом в первом же раунде.
 Перед началом турнира будущий финалист Марко Фу имел 377-й номер в мировом рейтинге. Его соперник по финалу — Стивен Ли — занимал 9 место. После завершения турнира Фу поднялся на 326 позиций вверх и стал 51-м в предварительном рейтинге; Ли, соответственно, занял 4 место.
 Финальный матч стал едва ли не самым серийным за всю историю снукера и самым серийным в истории Гран-при. Из 11 сыгранных фреймов в каждом делалась минимум одна серия за 50 очков, а общее число этих брейков превысило количество партий — 12.
 Гран-при 1998 года запомнился и тем, что в основной стадии турнира сыграли представители 9 стран мира, среди которых были и такие традиционно «неснукерные» (по тем временам) государства, как Пакистан и Гонконг. Вместе с этим, впервые стали заметны многие перспективные молодые снукеристы — например, Квинтен Ханн и Марко Фу.

 Результаты 1/32 финала

 Робин Халл 5:0 Доминик Дэйл  
 Гэри Уилкинсон 5:0 Мэттью Коуч  
 Найджел Бонд 5:2 Патрик Уоллес  
 Джейми Бёрнетт 5:1 Стив Джеймс  
 Энтони Хэмилтон 5:4 Ли Гриффин  
 Пол Хантер 5:2 Джимми Мики  
 Джон Пэррот 5:4 Колм Гилкрист  
 Крис Смолл 5:3 Стюарт Петтман  
 Питер Эбдон 5:3 Джо Свэйл  
 Билли Снэддон 5:1 Ник Пирс  
 Алан Макманус 5:2 Дин Рейнолдс  
 Джо Джонсон 5:3 Терри Мёрфи  
 Дрю Хенри 5:2 Тони Драго  
 Марко Фу 5:4 Энди Хикс  
 Ронни О'Салливан 5:3 Сэм Чонг  
 Марк Кинг 5:2 Джерард Грин 

 Стивен Хендри 5:1 Иан Маккалох  
 Дэвид Ро 5:1 Мэттью Стивенс  
 Род Лоулер 5:1 Ален Робиду  
 Брайан Морган 5:3 Дэвид Грэй  
 Юэн Хендерсон 5:1 Джеймс Уоттана  
 Дэйв Харольд 5:0 Алекс Борг  
 Кен Доэрти 5:0 Дэвид Макдоннелл  
 Шокат Али 5:4 Джимми Уайт  
 Марк Уильямс 5:3 Майкл Джадж  
 Даррен Морган 5:4 Роберт Милкинс  
 Стивен Ли 5:3 Тони Джонс  
 Фергал О’Брайен 5:1 Марк Джонстон-Аллен  
 Дин О'Кейн 5:4 Стив Дэвис  
 Джейсон Фергюсон 5:3 Мартин Кларк  
 Квинтен Ханн 5:1 Джон Хиггинс  
 Алан Бёрнетт 5:3 Грэм Дотт

Сенчури-брейки 

 139 — Питер Эбдон
 134 — Ронни О'Салливан
 129 — Мартин Кларк
 128, 126, 106, 104 — Стивен Ли
 123 — Марко Фу
 121, 111, 110 — Квинтен Ханн
 121 — Джон Пэррот
 120 — Тони Драго
 115, 107 — Крис Смолл
 110 — Дин О'Кейн
 108 — Стивен Хендри
 106 — Джейсон Фергюсон
 104, 102 — Марк Уильямс
 103 — Дэйв Харольд
 103 — Энтони Хэмилтон

Примечания

Ссылки 

 Отчёт о турнире на snooker.org 

Гран-при (снукер)
1998 год в снукере